kanton Mandelieu-Cannes-Ouest
 kanton Cannes-Est
 kanton Cannes-Centre